Скорово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Скорово — деревня в Кореличском районе Гродненской области.

Россия 
 Скорово — деревня в Любытинском районе Новгородской области.